Davidschlag ist der Name von:

 Davidschlag (Gemeinde Kirchschlag), Ortschaft in der Gemeinde Kirchschlag bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Sternwarte Davidschlag
 eines dort entdeckten Asteroiden, siehe (9097) Davidschlag